Джорджич () — фамилия.
 Джорджич, Боян (род. 1982) — шведский футболист сербского происхождения.
 Джорджич, Зоран (род. 1966) — сербский гандболист, игравший на позиции вратаря.